Nune peut faire référence à :
 Charlie Nune (née en 1981), une actrice française.
 Nune, film américain de Ji Strangeway sorti en 2016, et dont le rôle principal, Nune Lusparian, est tenu par Brianna Joy Chomer.

Divers 
 nune signifie maintenant, actuellement en espéranto.